Digital Media Port (DMP или DMPort) — интерфейс (порт) аналоговых аудио/видео сигналов и цифрового контроля, который компания Sony начала внедрять в свои аудиовидеотехнику с 2007 года 
Этот порт позволяет подключать аппаратуру, оборудованную DMP (такую как ТВ Bravia или домашние кинотеатры) к носимым устройствам типа Walkman, iPod, ПК или различным Bluetooth-устройствам.
По состоянию на январь 2009 года Sony, вероятно, единственный производитель, который применяет этот интерфейс.

Применяемый разъём — Hirose ST60-18P(50).

Распиновка 
Следующая распиновка взята с  сервис-мануала на домашний кинотеатр Sony STR-DA3400ES.

Примечания 

Sony